Пизакане — итальянская фамилия. Известные носители:
 Пизакане, Карло (1818—1857) — итальянский революционер, деятель Рисорджименто.
 Пизакане, Фабио (род. 1986) — итальянский футболист.